Гнатевич — українське прізвище.

 Гнатевич Богдан Петрович — український військовий і політичний діяч, вояк УГА, комендант УВО, член ОУН, історик, редактор.
 Гнатевич Модест — руський монах-василіянин (ЧСВВ), дослідник минувщини, зокрема, Бучача.

Українські прізвища